Machens ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Machens (1895–1976), deutscher Vizeadmiral
 Conrad Machens (1856–1930), deutscher Südseekaufmann
 Christel Machens (1877–1941), deutsche Politikerin (Zentrum)
 Eberhard Machens (1929–2018), deutscher Geologe
 Franziska Machens (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Machens (1919–2001), deutscher Bischof
 Joseph Godehard Machens (1886–1956), deutscher Bischof
 Klaus-Michael Machens (* 1946), deutscher Politiker und Zooleiter
 Kurt Machens (* 1954), deutscher Politiker und Arzt
 Theodor Machens (1861–1932), von 1900 bis 1918 Bürgermeister von Gelsenkirchen